The Handmaid's Tale (boek), een boek van Margaret Atwood uit 1985
The Handmaid's Tale (film), een verfilming uit 1990 van bovenstaand boek
The Handmaid's Tale (televisieserie), een televisieserie uit 2017 gebaseerd op bovenstaand boek